Il fiacre n. 13 – film del 1917 diretto da Alberto Capozzi e Gero Zambuto
 Il fiacre n. 13 – film del 1948 diretto da Mario Mattoli